108 Pułk Piechoty Liniowej Wielkiej Armii
 108 Saratowski Pułk Piechoty